Goiburu peut faire référence à :

Patronymes 
 Iñaki Goiburu (né en 1966), pilote automobile espagnol.
 Severiano Goiburu (1906-1982, footballeur international et pelotari espagnol.
  (1930–1977), personnalité politique paraguayenne

Toponymes 
 Goiburu, quartier d' Andoain au Pays basque espagnol.